Robert Goddard (physicien) (1882–1945), un ingénieur et physicien américain, précurseur en astronautique ;
 Robert Goddard (1954-), romancier anglais, auteur de romans policiers et de romans à énigme